Lenox Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Lenox Township du comté de Warren dans l'Illinois.
  du comté de Macomb dans le Michigan.
  du comté d'Ashtabula dans l'Ohio.
  du comté de Susquehanna en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Lenox, une ville du comté de Berkshire au Massachusetts.
 Lenox, une ville du comté d'Adams, en Iowa.

Homonymie de townships